Sabinito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sabinito Quemado, ort, San Luis Potosí, Tamasopo, 
 Sabinito, San Martín Chalchicuautla, ort, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar